Донцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Донцы — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

Россия 
 Донцы — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Донцы — деревня в Михайловском районе Рязанской области.

См. также 
 Донские казаки
 Донцы-Захаржевские
 Донец (значения)